Села:
 Семенів — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район
 Семенів — Хмельницька область, Білогірський район

Див. також 
 Семенів Яр

 Семенів Марко — гравер
 Семенів Микола — мовознавець
 Семенів Наталія Зіновіївна — перекладач і мовознавець

Українські прізвища
Прізвища на -ів